Guto & Nando é uma dupla de cantores de música sertaneja natural de Poços de Caldas, Brasil. Os irmãos têm um inconfundível estilo, que mescla o sertanejo romântico com o country rock, muito parecido com o da dupla sertaneja Edson e Hudson. A dupla representa a geração renovada da música sertaneja na década de 2000. Em 2005, lançaram o álbum Virou Mania que levou a dupla ao sucesso nacional com a música Flashback, o maior sucesso da carreira da dupla. Em 2010, anunciaram a separação após 10 anos de carreira. Mas, também no mesmo ano de 2010, anunciaram a volta, com a nova turnê IRMÃOS NA ESTRADA. Porém, em 2013, se separaram novamente. Mas no final no ano de 2015, A dupla anunciou a volta, por meio das redes sociais e turnê em 2016.

Discografia

 2000 - Guto & Nando (álbum independente)|Guto & Nando (gravado independente)
 2002 - Guto & Nando (álbum)|Guto & Nando
 2004 - Ela é Show
 2005 - Virou Mania
 2006 - 100% Rodeio
 2007 - O Show: Ao Vivo
 2008 - Nossa História de Amor

Ligações externas

 Página oficial de Guto e Nando
 Myspace de Guto e Nando
 Twitter de Guto e Nando

Duplas sertanejas
Naturais de Poços de Caldas